Parson ist der Familienname folgender Personen:
 Annie-B Parson, US-amerikanische Choreographin, Tänzerin, Theaterregisseurin und Hochschullehrerin
 Dion Parson (* 1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Herbert Parson (1907–1978), amerikanisch-österreichischer Politiker (NSDAP) 
 Horst Parson  (1935–2015), österreichischer Architekt
 Mike Parson (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Walther Parson (* 1966), österreichischer Molekularbiologe, Gerichtsmediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Parsons
 Pärson
 Parsen